Ямайка может означать:
 Ямайка — страна в Вест-Индии.
 Ямайка — остров, который занимает одноимённая страна.
 Ямайка — пролив в Карибском море между островами Ямайка и Гаити.
 «Ямайка» — коалиция немецких политических партий.

См. также 
 Giamaica — популярная песня, написанная Тонино Антонио Валли.